Un rameau communicant peut désigner en anatomie :
 un rameau communicant blanc,
 un rameau communicant gris.